

Geografia

Austria 
 Erla – rzeka, dopływ Dunaju

Hiszpania 
 Erla – gmina

Niemcy 
 Erla – dzielnica Schwarzenberg/Erzgeb.

Inne 
 Erla Maschinenwerk – niemiecki producent samolotów

Zobacz też 
 Erlaa
 St. Pantaleon-Erla